de (West-)Duitse centrale bank
 een Nigeriaanse type textiel
 de tv-animatie-figuur Bumba
 de West-Afrikaanse stad Buba (Guinee-Bissau)
 de West-Afrikaanse rivier Buba (rivier)